Владимир Юрчишин:
 Юрчишин, Владимир Васильевич (1925—2017) — советский и украинский экономист-аграрник.
 Юрчишин, Владимир Иванович (1935—2010) — украинский художник-график, мастер книжного оформления.